ukp – codice ISO 639-3 della lingua ukpe-bayobiri